

Cinema
Nuclear Target (The Marksman) – film del 2005 
Carabina Mike tuona sul Texas (The Marksman) – film del 1953

Musica
The Marksman – album di Jaz-O del 2009

Televisione
The Marksman – miniserie televisiva britannica del 1987